"Acres", plural de "Acre (unidade)" pode ser: 
 Highland Acres, localidade do Delaware
 Kent Acres, localidade do Delaware
 Houston Acres, localidade do Kentucky
 Hurstbourne Acres, localidade do Kentucky
 Acres Green, localidade do Colorado
 Clearview Acres, localidade do Wyoming
 Green Acres, localidade de Washington
 Garden Acres, localidade da Califórnia
 Dennis Acres, localidade do Missouri
 Valley Acres, localidade da Califórnia
 Dustin Acres, localidade da Califórnia
 Bell Acres, localidade da Pensilvânia
 Highland Acres, localidade do Delaware
 Sunshine Acres, localidade da Flórida
 Hawaiian Acres, localidade do Havaí
 Madera Acres, localidade da Califórnia
 Grand Acres, localidade do Texas
 Southwood Acres, localidade do Connecticut
 Lehigh Acres, localidade da Flórida
 Warr Acres, localidade de Oklahoma
 Waipio Acres, localidade do  Havaí
 Alice Acres, localidade do Texas
 Coyote Acres, localidade do Texas
 Fern Acres, localidade do Havaí
 Sportsmen Acres, localidade do Oklahoma
 Oakland Acres, localidade de Iowa
 Bethel Acres, localidade do Oklahoma
 Reile's Acres, localidade de Dacota do Norte
 Derby Acres, localidade da Califórnia
 Henlopen Acres, localidade do Delaware
 Ocean Acres, localidade de Nova Jérsei
 Boles Acres, localidade do Novo México
 Cent-Acres, comuna francesa de Seine-Maritime
 Forest Acres, localidade da Carolina do Sul
 Country Life Acres, localidade do Missouri
 Mountain View Acres, localidade da Califórnia
 Pecan Acres, localidade do Texas
 Briarcliffe Acres, localidade da Carolina do Sul
 Rose Hill Acres, localidade do Texas
 A Thousand Acres, filme
 China Lake Acres, localidade da Califórnia
 Pin Oak Acres, localidade de Oklahoma
 Dune Acres, localidade de Indiana
 Meadow Acres, localidade de Wyoming
 Falman-County Acres, localidade do Texas
 Moline Acres, localidade do Missouri
 U.S. Acres, tiras de banda desenhada
 Lakeshore Gardens-Hidden Acres, localidade do Texas
 Bosque dos 100 Acres, floresta
 Orange Park Acres, localidade da Califórnia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos